Vivre est le premier album de la chanteuse Sarah Michelle, qui avait  lors de la sortie de l'album.

L'album a été commercialisé en . Sarah Michelle est membre du groupe Kidtonik.

Liste des titres de l'album 
 Je Veux Vivre
 Kelim
 Sourire
 Ma Besta
 J'Aimerais (en duo avec Kelim)
 Un Signe De Toi
 Rêver Ma Vie
 Comme Dans Les Livres
 Lui
 Je M'Envole
 Nos Cris D'Amour
 On Y Va
 Kelim (summer mix)

Je veux vivre 
Je veux vivre est le premier  de Sarah. Il est sorti en . Le clip associé a été tourné au Foyer des Lycéennes (Paris 16e),  accueillant des élèves en classes préparatoires. Le single a atteint une bonne place au Top 50 et une première place dans l'émission Kids 20, présentée par... elle-même !! Il cèdera finalement sa place à son .

Ma Besta 
Ma Besta est le deuxième  de Sarah Michelle. Il a été commercialisé en août 2009 et le clip associé a été tourné dans une . Il atteint toujours une bonne place dans le Top 50 de MCM et une médaille d'or dans l'émission Kids 20.

Sourire 
Ce titre est le troisième et dernier  de l'album Vivre. En vente à partir de , il n'aura pas un très bon accueil au Top 50 mais toujours une  à Kids 20 ! Dans le clip, Sarah se retrouve dans une baignoire, toute mouillée et se filmant avec un appareil photo ! Cette chanson parle des adolescents qui se trouvent mal dans leur peau et qui le cachent derrière un sourire, d'où le titre.

Pochette de l'album 
La pochette de l'album montre l'artiste allongée sur un mur doré à la lumière. Les bras sous la tête, Sarah a une veste noire, un t-shirt noir affichant un sourire, des boucles d'oreilles bleu bordeaux et du rose à lèvre. Elle a les cheveux bouclés et les yeux verts. Le nom de la chanteuse est inscrit en multicolore au milieu du disque. Le titre est dessous, écrit en blanc et en lettres majuscules.

Influences 
Sarah Michelle a des influences allant de Britney Spears à Lorie, en passant par Alizée, Lily Allen et Priscilla. Elle a beaucoup de points en commun avec une autre nouvelle chanteuse, Lylloo.

Exemplaires vendus  
L'album s'est vendu à  et Sarah Michelle en a vendu un peu moins que 10 000 en Belgique et en Suisse.

Prochain album 

Sarah Michelle prévoit un autre album pour fin 2010.

Notes et références

Sources 
 Kids 20
 Site officiel de Sarah (inconnu)
 Wikipédia (Sarah Michelle)
 Top 50
 MusicMe
 Site du label

Album musical sorti en 2009